Karol Feliks Sabaudzki, właściwie: Carlo Felice Giuseppe Maria (ur. 6 kwietnia 1765 – zm. 27 kwietnia 1831) – książę Sabaudii, Piemontu i Aosty. Król Sardynii w latach 1821-1831.

Był jedenastym dzieckiem (piątym synem) króla Wiktora Amadeusza III, i jego żony Marii Antonietty Burbon (córki Filipa V, króla Hiszpanii i Elżbiety Farnese). Był młodszym bratem królów: Karola Emanuela IV i Wiktora Emanuela I.

Nieoczekiwany król Sardynii 
Nigdy nie spodziewał się, że odziedziczy tron. Karol Emanuel jednak nie miał żadnych dzieci ze swoją żoną Marią Klotyldą Burbon, a po jej śmierci abdykował – 4 czerwca 1802. Wiktor Emanuel i jego żona Maria Teresa Habsburg-Este, mieli tylko 4 córki, które przeżyły dzieciństwo i Wiktor Emanuel abdykował w 1821 na korzyść Karola Feliksa. Nie doszło by do tego, gdyby dziedziczenia nie regulowało prawo salickie.

7 marca 1807 Karol Feliks poślubił Marię Krystynę Burbon, księżniczkę Obojga Sycylii (17 stycznia 1779 – 11 marca 1849). Była ona córką Ferdynanda I Sycylijskiego i Marii Karoliny Habsburg. Para nie miała żadnych dzieci.

Karol Feliks zmarł bezdzietnie, po 10 latach rządów. Jego następcą został jego krewny Karol Albert – najstarszy męski potomek rodziny sabaudzkiej.

Ordery 

       Najwyższy Order Zwiastowania Najświętszej Marii Panny (Order Annuncjaty) w 1780, a od 1821 Wielki Mistrz.

Rodowód

Przypisy 

Dynastia sabaudzka
Władcy Sabaudii
Władcy Sardynii
Odznaczeni Orderem Annuncjaty
Odznaczeni Orderem Złotego Runa
Urodzeni w 1765
Zmarli w 1831
Odznaczeni Orderem Świętego Januarego
Ludzie urodzeni w Turynie